Имеется несколько научных институтов генетики и цитологии:
 Институт генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси
 Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН
 Институт генетики АН СССР.